91 může být:

 91 (číslo) – přirozené číslo
 91 – rok
 91 př. n. l. – rok
 Messier 91 – spirální galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 STS-91 – let raketoplánu Discovery ke stanci Mir